Сан Франсиско Чиндуа има више значења:

 Општина Сан Франсиско Чиндуа (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Франсиско Чиндуа (Сан Франсиско Чиндуа, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику